Mellinger ist der Familienname folgender Personen:

 Frederic Mellinger (1890–1970), deutsch-amerikanischer Theaterregisseur und Theaterkritiker
 Johannes Mellinger (um 1538–1603), deutscher Kartograf und Arzt
 Karl Mellinger (1858–1917), deutscher Ophthalmologe

 Michael Mellinger (1929–2004), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Melliger